David Borthwick est un nom pouvant désigner:

 (c. 1505-1581), propriétaire terrien et Lord Advocate écossais
 (né en 1950), haut fonctionnaire australien
 (né en 1962), joueur écossais de shinty
 (né en 1963), joueur anglais de cricket

Voir aussi

Borthwick, David